Snelling kan som auktorsförkortning betyda:

 Roy R. Snelling
 Lilian Snelling

Robotskapade auktorsförkortningar